{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Женский чемпионат мира
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | ? — 28 апреля 2002
|-
|align = "center" | Театр Крусибл (финал)
|- 
| Статус — профессиональный (WLBSA)
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — ?
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победительница — Келли Фишер
|-
| Финалистка — Лиза Куик
|-
| Счёт — 4:1
|}Чемпионат мира по снукеру среди женщин 2002''' (, официальное название — 2002 Embassy World Ladies Snooker Championship) — главный женский снукерный турнир 2002 года, проходивший в апреле в Англии. Победительницей турнира стала англичанка Келли Фишер, обыгравшая в финале свою соотечественницу Лизу Куик со счётом 4:1.

Результаты

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты чемпионата мира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Чемпионат мира по снукеру среди женщин
2002 год в снукере